Cardo cabrero puede referirse a:

Uno de los nombres comunes de la planta Carthamus arborescens.
Uno de los nombres comunes de la planta Carthamus lanatus.